Коломб'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Орлеана, 45 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 162 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 399,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Коломб'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Коломб'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер